Ulrica Leonor de Suecia (en sueco: Ulrika Eleonora av Sverige; Estocolmo, 23 de febrero de 1688-ibidem, 24 de noviembre de 1741) fue reina de Suecia desde el 30 de noviembre de 1718 hasta el 29 de febrero de 1720 como Ulrica Leonor I de Suecia, y desde entonces reina consorte hasta su muerte. Era también duquesa de Bremen y princesa de Verden (1718-1719), aunque estos territorios estaban ocupados por los daneses desde 1712. Fue la hija menor del rey sueco Carlos XI y de Ulrica Leonor de Dinamarca. Contrajo matrimonio con el príncipe Federico de Hesse-Kassel el 24 de marzo de 1715. No tuvo hijos.

A raíz de la muerte de su hermano, Carlos XII, el 30 de noviembre de 1718, se produjeron una serie de discusiones acerca de la sucesión, las cuales se zanjaron en su favor después de que ella aceptara abolir la monarquía absoluta. Su gobierno fue débil, dependiente de la aristocracia y sobre todo de su marido, circunstancia que la llevó a deponer la corona tras poco más de un año de reinado.

De princesa a regente 
Ulrica Leonor nació el 23 de enero de 1688 en el castillo de Estocolmo, hija del matrimonio del rey Carlos XI de Suecia y de Ulrica Leonor de Dinamarca. Fue llamada así en honor a su madre. Durante su infancia fue relegada a un segundo plano, opacada por su hermana mayor, Eduviges Sofía, quien tenía mayores cualidades intelectuales.

Tan pronto como alcanzó la edad adulta, tuvo muchos pretendientes, entre los que se encontraba el príncipe Federico, heredero de Hesse-Kassel. Éste pidió la mano de la princesa desde 1710, cuando Ulrica Leonor contaba con 22 años, pero el compromiso oficial no se produjo hasta el 23 de enero de 1714. El matrimonio se celebró el 24 de marzo de 1715.

Después de la muerte de su hermana, Eduviges Sofía, en 1708, Ulrica Leonor era el único miembro de la familia real con mayoría de edad, salvo su anciana abuela, Eduviges Leonor. Al encontrarse su hermano, el rey Carlos XII, de campaña en el extranjero, la princesa comenzó a inmiscuirse en los asuntos políticos.

A finales de 1712 o comienzos de 1713, el rey consideró designar a Ulrica Leonor como regente, pero nunca lo llevó a cabo. El consejo real convenció a la princesa de asistir a sus asambleas. En 1713, algunos miembros del consejo propusieron que Ulrica Leonor fuese nombrada virreina, en ausencia del rey y como la más próxima heredera de la corona. Ante el parlamento, la princesa mostró aptitudes políticas y gran interés por los asuntos del Estado. A partir de entonces, comenzó a gobernar de facto como regente, y firmaba la mayoría de los escritos del parlamento.

Reina de Suecia 

El 5 de diciembre de 1718, Ulrica Leonor se enteró de la muerte de su hermano el rey, y enseguida, en una asamblea del parlamento, fue elevada a reina, por ser ella la más próxima en la sucesión real. El consejo no estuvo de acuerdo y prefirió llevar a cabo una elección para decidir cuál sería el próximo rey de Suecia. El rival de Ulrica Leonor fue su sobrino, el hijo de Eduviges Sofía, Carlos Federico de Holstein-Gottorp. Ulrica Leonor contó con la aprobación del consejo de guerra, gracias a las gestiones que realizó su marido, Federico de Hesse-Kassel. El consejo logró arrancar de Ulrica Leonor la renuncia a sus derechos hereditarios, de modo que se convertiría en una reina electa y no por herencia. Así, la princesa renunciaba también al absolutismo, pasando gran parte de su poder a la aristocracia. Fue elegida reina el 23 de enero de 1719. La coronación fue llevada a cabo en Upsala el 17 de marzo de ese mismo año.

Si bien no era brillante, como reina Ulrica Leonor mostró un carácter resuelto, meticuloso y con sentido de justicia; pero, al igual que su hermano, era obstinada y se dejaba llevar por las pasiones. Entró en conflicto con el hombre más destacado del consejo, el canciller Arvid Horn, quien tuvo que dejar su puesto. Tampoco pudo ponerse de acuerdo con los sucesores de Horn, lo que motivó cambios sucesivos en la cancillería y efectos negativos en la administración de la guerra y las negociaciones de paz.

Desde que fue elegida como reina, Ulrica Leonor pretendía reinar de manera conjunta con su marido, el príncipe Federico, de modo similar al reinado en Inglaterra de Guillermo III y María II, pero recibió el rechazo de la nobleza. Para entonces, Federico había aumentado su influencia en la reina y en los asuntos del Estado y se había acercado a los hombres más poderosos del reino, quienes pronto consideraron un cambio en el trono.

La reina escribió al parlamento para pedirle autorización para cogobernar con Federico, propuesta que fue rechazada. En una nueva carta, el 29 de febrero de 1720, notificó su deseo de abdicar en favor de su marido, con la condición de que, en caso de la muerte de este, ella asumiera nuevamente su dignidad de reina reinante. El 24 de marzo de 1720, Federico fue ascendido a rey y a partir de entonces Ulrica Leonor fue la reina consorte.

Reina consorte 
Aunque Ulrica Leonor había demostrado interés por los asuntos públicos, después de su abdicación en 1720 se alejó por completo de ellos. Dedicó su vida a la lectura, a obras de beneficencia y a cultivar amistades, principalmente de su mismo sexo. Se ocupó brevemente del gobierno en dos ocasiones: durante el viaje al extranjero que realizó Federico en 1731 y cuando este enfermó en 1738. Fue landgravina consorte de Hesse-Kassel desde 1730, pero nunca visitaría ese país. El matrimonio no tuvo hijos; el rey, en cambio, encontró una amante en la aristócrata Hedvig Taube, con la que procrearía hijos ilegítimos. 

Ulrica Leonor falleció el 24 de noviembre de 1741 en Estocolmo, víctima de la viruela.

Ancestros

Referencias 
 

Reyes de Suecia del siglo XVIII
Reinas consortes de Suecia del siglo XVIII
Landgravinas de Hesse-Kassel
Enfermos por viruela
Fallecidos por viruela
Casa de Palatinado-Zweibrücken
Duques de Bremen-Verden
Nacidos en Estocolmo
Fallecidos en Estocolmo